У́стье:
 Устье — место впадания водотока в другой водоток или в водоём.
 Устье — выходное отверстие (русской печи, шахты и т. п.).

Реки 
 Устье (приток Которосли) — в Ярославской области (153 км)
 Устье (приток Горыни) — в Ровненской области (68 км)
 Устье (приток Вилии) — в Хмельницкой области (18 км)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Устье — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Устье — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Устье — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Устье — агрогородок в Оршанском районе Витебской области.
 Устье — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Устье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Устье — агрогородок в Чаусском районе Могилёвской области.
 Устье — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Устия — село в Глодянском районе.
 Устия — село в Дубоссарском районе.

Россия 
Архангельская область
 Устье — деревня в Ленском районе.

Владимирская область
 Устье — село в Собинском районе.

Вологодская область
 Устье — деревня в Белозерском районе, входит в Артюшинское сельское поселение.
 Устье — деревня в Белозерском районе, входит в Шольское сельское поселение.
 Устье — деревня в Вашкинском районе.
 Устье — деревня в Вытегорском районе.
 Устье — деревня в Кирилловском районе.
 Устье — деревня в Тотемском районе.
 Устье — село в Усть-Кубинском районе.

Воронежская область
 Устье — хутор в Семилукском районе.
 Устье — село в Хохольском районе.

Забайкальский край
 Устье — село в Кыринском районе.

Ивановская область
 Устье — деревня в Комсомольском районе.

Калужская область
 Устье — деревня в Дзержинском районе.
 Устье — деревня в Жиздринском районе.

Карелия
 Устье — посёлок в Прионежском районе.

Кировская область
 Устье — деревня в Подосиновском районе.
 Устье — деревня в Тужинском районе.
 Устье — деревня в Юрьянском районе.

Красноярский край
 Устье — посёлок в Мотыгинском районе.

Ленинградская область
 Устье — деревня в Волосовском районе.
 Устье — деревня в Тихвинском районе.
 Устье — микрорайон города Сосновый Бор, бывшая деревня Устье.

Московская область
 Устье — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Устье — деревня в Одинцовском районе.
 Устье — деревня в Рузском районе.

Ненецкий автономный округ
 Устье — деревня в Ненецком автономном округе.

Новгородская область
 Устье — деревня в Любытинском районе.
 Устье — деревня в Маловишерском районе.
 Устье — деревня в Пестовском районе.
 Устье — деревня в Поддорском районе.
 Устье — деревня в Старорусском районе.
 Устье — деревня в Холмском районе.

Пензенская область
 Устье — село в Спасском районе.

Псковская область
 Устье — деревня в Гдовском районе.
 Устье — деревня в Дедовичском районе.
 Устье — деревня в Куньинском районе.
 Устье — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Устье — деревня в Шиковской волости Островского района.
 Устье — деревня в Логозовской волости Псковского района.
 Устье — деревня в Ядровской волости Псковского района.
 Устье — деревня в Пустошкинском районе.
 Устье — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область
 Устье — село в Сасовском районе.

Смоленская область
 Устье — деревня в Вяземском районе.
 Устье — деревня в Дорогобужском районе, упразднена в 2001 г.
 Устье — деревня в Духовщинском районе.
 Устье — деревня в Сычёвском районе.
 Устье — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Устье — деревня в Ярцевском районе.
 Устье — исчезнувшая деревня в Починковском районе.

Тамбовская область
 Устье — село в Мичуринском районе.

Тверская область
 Устье — деревня в Бологовском районе.
 Устье — деревня в Жарковском районе.
 Устье — деревня в Западнодвинском районе.
 Устье — деревня в Зубцовском районе.
 Устье — деревня в Калининском районе.
 Устье — деревня в Калязинском районе.
 Устье — деревня в Конаковском районе.
 Устье — деревня в Селижаровском районе.
 Устье — посёлок в Селижаровском районе.
 Устье — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Устье — деревня в Кимовском районе.

Чувашия
 Устье — село в Аликовском районе.

Якутия
 Устье — село в Сунтарском улусе.

Ярославская область
 Устье — деревня в Большесельском районе.
 Устье — село в Ярославском районе.

Украина 
 Устье — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Устье — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Устье — село в Николаевском районе Львовской области.
 Устье — село в Корецком районе Ровненской области.
 Устье — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Устье — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Устье — несохранившийся древнерусский город в устье Трубежа (ныне Киевская область).

См. также 
 Устья
 Нижнее Устье
 Русское Устье
 Устьице